Кубок Кипра 2011 года — четвёртый розыгрыш международного турнира для женских национальных сборных, прошедший на Кипре со 2 по 9 марта. Впервые в турнире приняло участие двенадцать сборных. Третий раз в истории турнир выиграла сборная Канады.

Регламент 
Турнир проходит в два этапа. На первом 12 сборных-участниц разбиваются на три группы. В группы А и В входят команды с высшим рейтингом, группа С состоит из команд с низким рейтингом и её участники не могут претендовать на победу в соревновании.

Матчи в группах проходят в один круг.

Второй этап турнира состоит из шести матчей, в которых распределяются итоговые места. Пары формируются следующим образом:
 Финал — победители групп А и В
 Матч за 3-е место — команды, занявшие вторые места в группах А и В
 Матч за 5-е место — победитель группы С и лучшая из команд, занявших третьи места в группах А и В
 Матч за 7-е место — команда, занявшая второе место в группе С и худшая из команд, занявших третьи места в группах А и В
 Матч за 9-е место — команда, занявшая третье место в группе С, и лучшая из команд занявших четвёртые места в группах А и В
 Матч за 11-е место — худшая из команд, занявших четвёртые места в группах А и В, и команда, занявшая четвёртое место в группе С

Результаты

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа C

Плей-офф

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты на rsssf.com

Футбол в Европе в 2011 году
Спорт на Кипре в 2011 году
Женский Кубок Кипра по футболу
Март 2011 года
2011 год в женском футболе